Katsch ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph von Katsch (1665–1729), erster preußischer Justizminister
 Gerhardt Katsch (1887–1961), deutscher Diabetologe
 Günter Katsch (1939–2021), deutscher Historiker
 Johannes Katsch († 1575/80) deutscher Arzt und medizinischer Schriftsteller
 Hermann Katsch (1853–1924), deutscher Maler
 Matthias Katsch (* 1963), deutscher Aktivist für die Opfer sexueller Gewalt 

Katsch ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Frojach-Katsch, ehemalige Gemeinde im Bezirk Murau, Steiermark
 Katsch an der Mur, Katastralgemeinde von Teufenbach-Katsch, Bezirk Murau, Steiermark
 Katsch, deutscher Name des Dorfes Kać (ungarisch Káty) in der Batschka, Serbien
 Burgruine Katsch, Burgruine im Gemeindegebiet von Frojach-Katsch, Bezirk Murau, Steiermark

Siehe auch:
 Katscher
 Katschberg
 Katschtal